Czesław Szuber (1880–1951), kapucyn
 Janusz Szuber (1947–2020), poeta
 Zbigniew Szuber (1918–1996), pilot